Il campionato mondiale di Superbike 1992 è la quinta edizione del campionato mondiale Superbike riconosciuta ufficialmente dalla FIM.

Secondo titolo per lo statunitense Doug Polen, che portò alla vittoria la Ducati. La Casa bolognese vinse anche il titolo costruttori. In questa stagione le gare europee del mondiale sono valide anche come campionato Europeo Superbike, cui partecipano piloti europei (o con licenza di un paese europeo) non appartenenti a squadre ufficiali, con una classifica separata vinta da Daniel Amatriaín su Ducati.

Calendario 

Le 13 gare in calendario si svolsero in tre continenti: 9 gran premi si disputarono in Europa, 2 in Asia (Giappone e Malaysia) e 2 in Oceania (Australia e Nuova Zelanda).

Per i gran premi europei si sono disputate due gare su circuiti italiani e spagnoli, il Gran Premio di superbike di Jarama 1992 valeva però come prova di Andorra e il Gran Premio di superbike del Mugello 1992 valeva come prova di San Marino. Per la prima volta il mondiale venne disputato in Belgio e Paesi Bassi.

fonte

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni